В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Джанет Ньюберрі (півфінал)
  Валері Зігенфусс (1-ше коло)

 Джулі Гелдман (півфінал)
 Леслі Гант (1-ше коло)
 Бетті Стеве (фінал)
 Венді Овертон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973